Haiseng Li (1955. október 3.–) kínai nemzetközi labdarúgó-játékvezető, labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. Az 1. Liga játékvezetőként, illetve partbírójaként végzett szolgálatot.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván bírói keretében, valamint az asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és Európa-liga klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az AFC zónában vezetett.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Kína  rendezte az első, az 1991-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek